Jorge Leiva puede referirse a:

 Jorge Leiva Lavalle (1939-), político chileno;
 Jorge Leiva Urbano (1981-), futbolista peruano.